

Мезьєр () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Мезьєр () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Мезьєр () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Мезьєр () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Мезьєр () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Див. також 
 Шарлевіль-Мезьєр